Ferdinand Maria Savojský, vévoda janovský (Ferdinando Maria Alberto Amedeo Filiberto Vincenzo di Savoia, 15. listopadu 1822 – 10. února 1855) byl sardinským princem z rodu savojských. Byl druhorozeným synem carignanského knížete a budoucího krále Karla Alberta Sardinského a jeho ženy Marie Terezy Toskánské. Ferdinand byl mladším bratrem prvního italského krále Viktora Emanuela a stal se zakladatelem janovské linie savojské dynastie.

Rodina 
Ve svých dvaadvaceti letech 22. dubna roku 1850 se v Katedrále Nejsvětější Trojice v Drážďanech oženil se saskou princeznou Alžbětou, která byla starší dcerou budoucího saského krále Jana I. Pár měl syna a dceru:
 Markéta Savojská (20. listopadu 1851 – 4. ledna 1926), ⚭ 1868 Umberto I. (14. března 1844 – 29. července 1900), italský král od roku 1878 až do své smrti
 Tomáš Savojsko-Janovský (6. února 1854 – 15. dubna 1931), vévoda janovský, ⚭ 1883 Isabela Marie Bavorská (31. srpna 1863 – 26. února 1924)

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Savojští
Savojští princové
Narození v roce 1822
Narození 15. listopadu
Narození ve Florencii
Úmrtí v roce 1855
Úmrtí 10. února
Úmrtí v Turíně
Pohřbení v Turíně
Muži